Tricolore peut désigner :
 Drapeau tricolore, un drapeau constitué de trois couleurs différentes ;
 Cocarde tricolore, un emblème de la République française ;
 Tricolore, pièce de théâtre écrite par Pierre Lestringuez (1938) ;
 Tricolore, une station du métro de Milan ;
 Tricolore, le ballon officiel de la Coupe du monde de football 1998.